«Великий стол» — исторический роман Дмитрия Балашова, впервые изданный в 1979 году, вторая часть цикла «Государи Московские». Рассказывает о борьбе за великое княжение между Юрием Даниловичем Московским и Михаилом Ярославичем Тверским.

Сюжет 
Действие романа происходит в 1304—1328 годах. В центре повествования — борьба между князьями Москвы и Твери за власть над Залесской Русью. Наряду с историческими лицами здесь действуют и вымышленные персонажи.

Восприятие 
«Великий стол» получил высокие оценки литературоведов. При этом рецензенты отмечают, что Балашов явно встал на сторону Твери: он создал идеализированный образ Михаила Ярославича, а Юрия Даниловича изобразил как отрицательного персонажа.

Примечания 

Исторические романы
Произведения Дмитрия Балашова